Oakland Coliseum – hala sportowa w Oakland
 Oakland Coliseum – stadion sportowy w Oakland